Langnes,  localité du comté de Troms, en Norvège. 
 Fjord de Langnes
 Péninsule de Langnes